Henry kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Charles Henry
 Augustine Henry
 Louis Henry
 Jean-Paul Henry

Robotskapade auktorsförkortningar